Федосєєв Володимир:

 Федосєєв Володимир Іванович — російський диригент.
 Федосєєв Володимир Васильович — російський шахіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок